На́рвская улица — название улиц в различных населённых пунктах государств бывшего СССР.

Казахстан 
 Нарвская улица — улица в Алма-Ате.

Россия 
 Нарвская улица — улица в городе Воронеже.
 В городе Иванове:
 Нарвская улица.
 2-я Нарвская улица.
 3-я Нарвская улица.
 4-я Нарвская улица.
 5-я Нарвская улица.
 Нарвская улица — улица в Калининграде.
 В Луге:
 Нарвский переулок.
 Нарвская улица.
 Нарвская улица — улица в Москве.
 Нарвская улица — улица в Новосибирске.
 Нарвская улица — улица в Смоленске.
 Нарвская улица — название улицы Мартынова в Кронштадте до 1919 года.

Украина 
 Нарвская улица — улица в Днепре.
 Нарвская улица — улица в Харькове.

См. также 
 Нарвский проспект
 Нарвский переулок (Стрельна)